Pedro Cevallos kan syfta på:

 Pedro Antonio de Cevallos, vicekung av Río de la Plata
 Pedro Cevallos Guerra, spansk statsman
 Pedro José Cevallos, president i Ecuador
 Pedro Fermín Cevallos, ecuadoriansk advokat, politiker och historiker